Джеймс (Джи́мми, Джим) Ко́ул () — несколько людей:

  (род. 1988) — британский автогонщик.
  (род. 1952) —  в 2010—2015 годах.